Kaper steht für:

 Kaper, Frucht des Echten Kapernstrauchs
 Kaper (Bier), helles Bier aus Polen
 kurz für Kaperschiff, privates bewaffnetes Schiff, das zur Handelskriegsführung eingesetzt wurde

Kaper ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kaper (* 1939), niederländischer Jazzmusiker
 Bronisław Kaper (1902–1983), US-amerikanischer Komponist polnischer Herkunft
 Hinrich Kaper (1878–1964), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Olaf E. Kaper (* 1962), niederländischer Ägyptologe
 Tasso J. Kaper (* 1964), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:

 Kapr
 Kapper
 Kapern
 Caper (Begriffsklärung)